.my — национальный домен верхнего уровня для Малайзии. Введён в 1987 году. Основной регистратор — Malaysia Network Information Centre. Соответствующий IDN-домен — .مليسيا (xn--mgbx4cd0ab).

История 
До 27 марта 2008 года в малайзийском домене .my были возможны регистрации имён только третьего уровня в семи доменах второго уровня com.my, net.my, org.my, gov.my, edu.my, mil.my и name.my.

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .my на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
1987 год в Малайзии